Tennis-Dameneinzel der Olympischen Sommerspiele 1988.

Titelverteidigerin war Helen Wills. Das Finale bestritten Steffi Graf und Gabriela Sabatini, das Graf in zwei Sätzen gewann.

Setzliste

Zeichenerklärung

Ergebnisse

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks 
 

Tennis-Dameneinzel
1988
Tennisturnier in Seoul
Tennisturnier 1988